Архиепископ Вассиан (ум. 21 мая ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.

Первые сведения о нём относятся к 1558 году, когда он стал игуменом Костромского Ипатьевского Троицкого монастыря. При нём были построены сохранившиеся до наших дней зимняя Богородице-Рождественская церковь и трапезная Троицкого собора.

С 1569 года — архимандрит Новоспасского монастыря в Москве. При нём монастырь был окружён валом с мощной деревянной стеной.

Принимал участие в Соборе 1572 года, избравшего митрополита Антония и одобрившего четвёртый брак Ивана IV.

14 февраля 1575 года хиротонисан во епископа Казанского и Свияжского с возведением в сан архиепископа.

Прибыл в Казань 23 апреля 1575 года и уже через четыре недели, 21 мая 1575 года, скончался. Похоронен у северной стены Кафедрального Благовещенского собора.

Литература

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Казанской духовной семинарии

Архиепископы Русской православной церкви
Персоналии:Ипатьевский монастырь
Персоналии:Новоспасский монастырь